łączność
 łączność wojskowa
 łączność DX
 łączność działań
 Łączność Bydgoszcz

Zobacz też 
 środki łączności
 wojska łączności